

Ludność Przemyśla

Wykres zmian liczby ludności

Powierzchnia Przemyśla 
 1995 – 43,66 km²
 2006 – 43,76 km²
 1 stycznia 2010 roku Przemyśl poprzez poszerzenie swoich dotychczasowych granic o wieś Kruhel Wielki, dawniej znajdujący się w gminie Krasiczyn, powiększył się o 239 ha z czego 34 ha to lasy. Miasto zyskało również nowy szczyt Górę Wapielnicę o wysokości 393 m n.p.m.

Przypisy

Bibliografia 
 1939–1979 Roczniki statystyczne GUS
 1980–1994 Roczniki demograficzne GUS
 1995–2020 Bank danych regionalnych GUS

Przemyśl
Przemyśl